Санта-Амалия ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 74 км². Население — 4338 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса